Kanaal (waterweg), synoniem voor vaart
 Ringvaart (polder), een kanaal onder een polder
 Trekvaart, een gegraven waterweg die bestemd is voor trekschuiten
 Vaart (Dongen), een kanaal in de Nederlandse gemeente Dongen
 Dongense Vaart, een kern in de gemeente Dongen aan bovengenoemde vaart
 's-Gravenmoerse Vaart, een kern in de voormalige gemeente 's Gravenmoer aan bovengenoemde vaart
 Vaart (scheepvaart), de snelheid van een schip
 Vaart: halfmaandelĳks orgaan van de socialistische jongeren, een verzetsblad tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Zaandam

Zie ook 
 Van der Vaart (doorverwijspagina)